El Torneig d'Hamburg 2019, oficialment conegut com a Hamburg European Open 2019, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 112a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 de juliol de 2019 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

El tennista georgià Nikoloz Basilashvili va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019